Un pluvial (du latin , pluie) peut désigner :
 l'eau pluviale
 une période climatologique marquée par de fortes précipitations  (voir pluvial (climatologie));
 un vêtement utilisé dans la liturgie catholique (voir chape (catholicisme)).

Voir aussi : régime pluvial.